Элизабе́т А́нна Мари́я "Э́ллен" ван дер Ка́ммен (; ) — нидерландская кёрлингистка.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов